La Coppa di Francia 2019-2020 è la 44ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Iniziato il 10 settembre 2019, il torneo è stato sospeso definitivamente a causa della pandemia di COVID-19 in Europa. In questo modo si è deciso di non assegnare il titolo.

Squadre
Partecipano 66 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2019-2020, 18 della Pro B, 27 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori otto squadre al termine della LNB Pro A 2018-2019 entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificatesi dalla nona alla quattordicesima posizione entrano in gioco dal secondo turno.

Partite

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Note

Voci correlate 
LNB Pro A 2019-2020
Leaders Cup 2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Pallacanestro nel 2020
Coppa di Francia di pallacanestro maschile